

Persone 
 Georg Waitz (1813-1886) – storico e politico tedesco
 Sigismund Waitz (1864-1941) – arcivescovo austriaco
 Georg Waitz (1891-1948) – calciatore norvegese
 Grete Waitz (1953-2011) – atleta norvegese

Pagine correlate 
 Weitz – pagina di disambiguazione